«Estación La Plata» puede referirse a:

Argentina 
 Estación La Plata, correspondiente al ramal de pasajeros del Ferrocarril General Roca;
 Estación La Plata, correspondiente al ramal de cargas del Ferrocarril General Roca;
 Estación La Plata, correspondiente al Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, hoy en día sin funcionamiento;
 Estación La Plata, correspondiente a la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires.

España 
 Estación de La Plata, correspondiente a la línea 1 del Metro de Sevilla;